Zvonimirovo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Suhopolje, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 119 stanovnika te 48 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Crvena zvezda Novo Obilićevo

Povezani članci 
 Suhopolje

Vanjske poveznice

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji